Zertz ist der Familienname folgender Personen:
 Silke Zertz (* 1966), deutsche Drehbuchautorin

Zèrtz bezeichnet
 ein Spiel des Gipf-Projektes, siehe Gipf-Projekt#Zèrtz

Siehe auch:
 Zerz (Begriffsklärung)